Anthony James Esposito, dit Tony Esposito, (né le  à Sault Ste. Marie, dans la province de l'Ontario, au Canada et mort le ) est joueur professionnel canado-américain de hockey sur glace qui évoluait au poste de gardien de but.

Biographie 

Il fait ses débuts dans la Ligue nationale de hockey (LNH) avec Montréal en 1968. À l'été 1969, les Canadiens ne pouvaient protéger que deux gardiens.  Ils ont préféré Rogatien Vachon et Lorne Worsley à ce gardien recrue au style papillon, un style encore nouveau dont l'efficacité restait à être démontrée. Les Black Hawks de Chicago qui avaient besoin de renfort devant le filet ont repêché Tony Esposito durant l'été 1969. Dès sa première année avec les Black Hawks, il s'impose en établissant un record de la LNH avec 15 blanchissages en plus de remporter le trophée Vézina pour son équipe ainsi que le trophée Calder remis à la recrue de l'année. L'arrivée de Patrick Roy dans la ligue en 1985 a confirmé la supériorité du style papillon qui est maintenant la norme dans la LNH.

Il est le frère de la vedette de la LNH Phil Esposito. Ils viennent tous les deux de Sault Sainte-Marie. Il fut directeur-général des Penguins de Pittsburgh de 1988 à 1990. Il a fait partie de l'équipe Canada pour la série du siècle en 1972. Son numéro 35 a été retiré par les Blackhawks de Chicago.

Il meurt le  à l'âge de 78 ans d'un cancer du pancréas.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1964-1965 || Huskies de Michigan Tech || WCHA || 17 ||  ||  ||  ||  || 40 || 2,35 ||  || 1 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1965-1966 || Huskies de Michigan Tech || WCHA || 19 ||  ||  ||  ||  || 51 || 2,68 ||  || 1 || 15 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1966-1967 || Huskies de Michigan Tech || WCHA || 15 ||  ||  ||  || 900 || 39 || 2,6 ||  || 0 || 10 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1967-1968 || Canucks de Vancouver || WHL || 63 || 25 || 33 || 4 ||  || 199 || 3,2 ||  || 4 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1968-1969 || Canadiens de Montréal || LNH || 13 || 5 || 4 || 4 || 746 || 34 || 2,73 ||  || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1968-1969 || Apollos de Houston || LCH || 19 || 10 || 7 || 2 ||  || 46 || 2,42 ||  || 1 || 0 || 1 || 0 || 1 || 59 || 3 || 3,05 ||  || 0 || 0
|-
| 1969-1970 || Black Hawks de Chicago || LNH || 63 || 38 || 17 || 8 ||  || 136 || 2,17 ||  || 15 || 2 || 8 || 4 || 4 || 478 || 27 || 3,39 || 90,7 || 0 || 0
|-
| 1970-1971 || Black Hawks de Chicago || LNH || 57 || 35 || 14 || 6 ||  || 126 || 2,27 ||  || 6 || 4 || 18 || 11 || 7 ||  || 42 || 2,2 || 92,8 || 2 || 0
|-
| 1971-1972 || Black Hawks de Chicago || LNH || 48 || 31 || 10 || 6 ||  || 82 || 1,77 ||  || 9 || 2 || 5 || 2 || 3 || 298 || 16 || 3,22 || 89,5 || 0 || 0
|-
| 1972-1973 || Black Hawks de Chicago || LNH || 56 || 32 || 17 || 7 ||  || 140 || 2,51 ||  || 4 || 0 || 15 || 10 || 5 || 892 || 46 || 3,09 || 89,8 || 1 || 0
|-
| 1973-1974 || Black Hawks de Chicago || LNH || 70 || 34 || 14 || 21 ||  || 141 || 2,04 ||  || 10 || 0 || 10 || 6 || 4 || 580 || 28 || 2,9 || 91,1 || 2 || 0
|-
| 1974-1975 || Black Hawks de Chicago || LNH || 71 || 34 || 30 || 7 ||  || 193 || 2,74 ||  || 6 || 11 || 8 || 3 || 5 || 471 || 34 || 4,33 || 87,7 || 0 || 0
|-
| 1975-1976 || Black Hawks de Chicago || LNH || 68 || 30 || 23 || 13 ||  || 198 || 2,97 ||  || 4 || 2 || 4 || 0 || 4 || 239 || 13 || 3,27 || 90,1 || 0 || 0
|-
| 1976-1977 || Black Hawks de Chicago || LNH || 69 || 25 || 36 || 8 ||  || 234 || 3,45 ||  || 2 || 6 || 2 || 0 || 2 || 119 || 6 || 3,03 || 91,6 || 0 || 0
|-
| 1977-1978 || Black Hawks de Chicago || LNH || 64 || 28 || 22 || 14 ||  || 168 || 2,63 ||  || 5 || 0 || 4 || 0 || 4 || 252 || 19 || 4,53 || 83,8 || 0 || 0
|-
| 1978-1979 || Black Hawks de Chicago || LNH || 63 || 24 || 28 || 11 ||  || 206 || 3,27 ||  || 4 || 2 || 4 || 0 || 4 || 239 || 14 || 3,52 || 88,9 || 0 || 0
|-
| 1979-1980 || Black Hawks  de Chicago || LNH || 69 || 31 || 22 || 16 ||  || 205 || 2,97 ||  || 6 || 2 || 6 || 3 || 3 || 370 || 14 || 2,27 || 92,4 || 0 || 0
|-
| 1980-1981 || Black Hawks de Chicago || LNH || 66 || 29 || 23 || 14 ||  || 246 || 3,75 ||  || 0 || 0 || 3 || 0 || 3 || 215 || 15 || 4,19 || 87,8 || 0 || 0
|-
| 1981-1982 || Black Hawks de Chicago || LNH || 52 || 19 || 25 || 8 ||  || 231 || 4,52 ||  || 1 || 0 || 7 || 3 || 3 || 379 || 16 || 2,54 || 91,6 || 1 || 0
|-
| 1982-1983 || Black Hawks de Chicago || LNH || 39 || 23 || 11 || 5 ||  || 135 || 3,46 || 88,8 || 1 || 0 || 5 || 3 || 2 || 310 || 18 || 3,49 || 88,9 || 0 || 0
|-
| 1983-1984 || Black Hawks de Chicago || LNH || 18 || 5 || 10 || 3 ||  || 88 || 4,82 || 85,9 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

| 886 || 423 || 306 || 151 ||  ||  || 2,92 ||  || 76 || 31 || 99 || 45 || 53 ||  || 308 || 3,09 || 90,3 || 6 || 0

En équipe nationale 

| 1972 ||  || Série du siècle 1972 || 4 || 2 || 1 || 1 || 240 || 13 || 3,25 ||  || 0 ||  || -
|-
| 1977 ||  Canada || Championnat du monde || 9 || 6 || 2 || 1 || 510 || 27 || 3,17 || || 1 ||  || align="left" |  place
|-
| 1981 ||  || Coupe Canada || 5 || 2 || 3 || 0 || 300 || 20 || 4 ||  || 0 ||  || align="left" |  place

Transactions 
 Le , signe avec les Canadiens de Montréal comme joueur autonome.
 Le , réclamé par les Black Hawks de Chicago aux Canadiens de Montréal lors du repêchage intra-ligue.

Honneurs et trophées 
 Équipe d'étoiles All-Tournament de la NCAA en 1964-1965.
 Première équipe d'étoiles de la LNH en 1969-1970, 1971-1972, 1979-1980.
 Deuxième équipe d'étoiles de la LNH en 1972-1973, 1973-1974.
 Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey en 1969-1970, 1970-1971, 1971-1972, 1972-1973, 1973-1974, 1979-1980.
 Temple de la renommée en 1988.
 Nommé parmi les 100 plus grands joueurs de la LNH à l'occasion du centenaire de la ligue en 2017.

Notes et références

Liens externes 
 
 
 

Naissance en avril 1943
Naissance à Sault-Sainte-Marie (Ontario)
Joueur international canadien de hockey sur glace
Joueur international américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Huskies de Michigan Tech
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Apollos de Houston
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
Gagnant du trophée Calder
Gagnant du trophée Vézina
Membre du Temple de la renommée du hockey
Joueur de la Ligue nationale de hockey ayant son numéro retiré
Membre du Panthéon des sports canadiens
Champion de la Coupe Stanley
Décès à 78 ans
Mort d'un cancer du pancréas
Décès en août 2021